Qanso est un patronyme porté notamment par ;

 Ali Qanso (1948-2018), homme politique libanais ;
 Assem Qanso (1937-), homme politique libanais.